Stock peut désigner :

 stock ou stock options, des concepts du monde de l'économie ;
 un élément d'origine, non modifié ;
 dans le monde de la pêche, stock halieutique désigne la partie exploitable de la population d’une espèce marine (poisson, crustacé,...) dans une zone donnée,
 dans le domaine de l'environnement, on parle de :
 stockage du carbone pour en fait désigner le stockage du CO, puissant gaz à effet de serre,
 stockage des déchets radioactifs (en surface ou en couche géologique profonde).

Patronyme 

 Alfred Stock (1876-1946), chimiste allemand ;
 Andries Stock (1580-1648), peintre hollandais ; 
 Carlos Olímpio Stock, homme politique santoméen ;
 Christian Stock (1884-1967), homme politique allemand ;
 Constant Vanden Stock (1914-2008), personnalité du football belge ;
 Dora Stock (1760-1832), portraitiste allemande ;
 Abbé Franz Stock (1904-1948), aumônier allemand dans les prisons françaises durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Frederick Stock (1872-1942), compositeur et chef d'orchestre naturalisé américain ;
 Jean Stock (1948-), personnalité française de l'audiovisuel ;
 Jean Stock (1893-1965), homme politique allemand ;
 Jean-Pierre Stock (1900-1950), rameur français médaillé olympique d'aviron ;
 Jon Stock (1966), journaliste et romancier britannique ;
 Leonhard Stock (1958-), skieur autrichien ;
 Pierre-Victor Stock (1861-1943), éditeur et auteur français, notamment sur l'Affaire Dreyfus, qui donne son nom aux éditions Stock, une maison d'édition française ;
 Roger Vanden Stock, président du RSC Anderlecht ;
 Simon Stock (XIII siècle), saint anglais.

Toponymes 

 Stock, village fictif de la Comté ;
 Stock, ou Ufem Stock, sommet des Alpes bernoises, faisant partie du massif du Blümlisalp ;
 Stock, localité autrichienne de la commune de Oberhofen am Irrsee ;
 Stock, village polonais dans la voïvodie de Podlachie ;
 Stock, village britannique dans le comté d'Essex ;
 Stock, étang français du département de la Moselle.

Voir aussi 
 Stoc, une ancienne enseigne française de supermarchés, devenue Champion
 Unité de gestion des stocks, une unité de mesure utilisée en gestion des stocks
 StockX, entreprise américaine de revente de vêtements et chaussures

Notes et références 

Patronyme germanique
Patronyme anglais
Patronyme austro-bavarois